Сан Хасинто Амилпас има више значења:

 Општина Сан Хасинто Амилпас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хасинто Амилпас (Сан Хасинто Амилпас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику